Az M19 jelentheti a következőket:

 M19-es autóút, az 1-es utat köti össze az M1-es autópályával
 M19, amerikai tankszállító jármű
 M19 (gránátvető), az amerikai M1 Abrams harckocsi kiegészítő fegyverzete
 M19, amerikai harckocsielhárító akna
 M19, amerikai aknavető
 M19-es busz, megszűnt buszjárat Székesfehérváron
 Messier 19, gömbhalmaz a Kígyótartó csillagképben